Рауль Кастро:
 Кастро, Рауль (род. 1931) — кубинский революционер и государственный деятель, председатель Государственного Совета Кубы с 2008 года.
 Кастро, Рауль (футболист) (род. 1989) — боливийский футболист.
 Кастро, Рауль Эктор (1916—2015) — американский политик, посол, 14-й губернатор Аризоны.